

Codici 
 jek – codice ISO 639-3 della lingua jeri kuo

Geografia 
 Jek – villaggio dell'Azerbaigian